Руђиноаса има више значења:

 Руђиноаса (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Руђиноаса (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Руђиноаса (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Руђиноаса (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Руђиноаса (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Руђиноаса (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Руђиноаса (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији